Trichaegum är ett släkte av svampar. Trichaegum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichaegum